Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1999 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km klassisch 

Weltmeisterin 1997:  / Olympiasiegerin 1998: 

Datum: 22. Februar 1999

Teilnehmer: 75 genannt; 75 gestartet; 75 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Women's 5 km C - February 22, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Women 5km Classical Pursuit (Sic!) Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Monday 22.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 134.

Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil) 

Weltmeisterin 1997:  / Olympiasiegerin 1998: 

Datum: 23. Februar 1999

Teilnehmer: 75 genannt; 64 gestartet; 60 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Women's 15 km M Pursuit - February 23, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Women 10km Pursuit Free Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Tuesday 23.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 135.

15 km Freistil 

Weltmeisterin 1997 (Freistil):  / Olympiasiegerin 1998 (klassisch): 

Datum: 19. Februar 1999

Teilnehmer: 63 genannt; 62 gestartet; 59 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Women's 15 km F - February 19, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Women 15km Free Style Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Friday 19.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 133.

30 km klassisch 

Weltmeisterin 1997 (klassisch):  / Olympiasiegerin 1998 (Freistil): 

Datum: 27. Februar 1999

Teilnehmer: 58 genannt; 56 gestartet; 52 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Women's 30 km C - February 27, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Women 30km Classical Syle (Sic!) Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Saturday 27.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 137.

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1997:  (Olga Danilowa, Larissa Lasutina, Nina Gawriljuk, Jelena Välbe) 
Olympiasiegerinnen 1998:  (Nina Gawriljuk, Olga Danilowa, Jelena Välbe, Larissa Lasutina)

Datum: 26. Februar 1999

Die ersten beiden Läuferinnen einer Mannschaft liefen im klassischen, die letzten beiden im freien Stil.

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Women's Rel 4x5 km M - February 26, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
 Women 4x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Friday 23.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
 VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 136.

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung in Ramsau am Dachstein